Коморовский, Бронислав:
 Коморовский, Бронислав (род. 1952) — польский политик.
 Коморовский, Бронислав (1889—1940) — польский священник.